Dans la mythologie grecque, les Héraclides sont les descendants d'Héraclès.
 Les Héraclides est une tragédie d'Euripide.
 Les Héraclides sont une dynastie d'empereurs byzantins.

Voir aussi